Иероним Радзиви́лл ():
 Радзивилл, Иероним Винцент (1759—1786) — подкоморий великий литовский (1779—1786).
 Радзивилл, Иероним Флориан (1715—1760) — подчаший великий литовский (1739—1750) и хорунжий великий литовский (1750—1760).